VI Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1966 odbywały się w Pradze (Czechosłowacja). Trwały od 30 sierpnia do 11 września 1966 roku.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Praga

Wyniki

Tabela

Grupa B 
 Nitra

Wyniki

Tabela

Grupa C 
 České Budějovice

Wyniki

Tabela

Grupa D 
 Jihlava

Wyniki

Tabela

Faza finałowa

Mecze o miejsca 17-22 
 Praga

Wyniki

Tabela

Mecze o miejsca 9-16 
 Pardubice

Wyniki

Tabela

Mecze o miejsca 1-8 
 Praga

Wyniki

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1966 w piłce siatkowej
1966 w Europie
Piłka siatkowa w Czechosłowacji
Sport w Pradze
Sport w Pardubicach
Igława
Sport w Czeskich Budziejowicach
Sport w Nitrze